Municipio de Brown puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:

Arkansas
Municipio de Brown (condado de Monroe, Arkansas)

Dakota del Norte
Municipio de Brown (Dakota del Norte)

Illinois
Municipio de Brown (condado de Champaign, Illinois)

Indiana
Municipio de Brown (condado de Hancock, Indiana)
Municipio de Brown (condado de Hendricks, Indiana)
Municipio de Brown (condado de Montgomery, Indiana)
Municipio de Brown (condado de Morgan, Indiana) 
Municipio de Brown (condado de Ripley, Indiana)
Municipio de Brown (condado de Washington, Indiana) 

Iowa
Municipio de Brown (condado de Linn, Iowa)

Míchigan
Municipio de Brown (condado de Manistee, Míchigan)

Misuri
Municipio de Brown (condado de Douglas, Misuri)

Ohio
Municipio de Brown (condado de Carroll, Ohio) 
Municipio de Brown (condado de Darke, Ohio)
Municipio de Brown (condado de Delaware, Ohio)
Municipio de Brown (condado de Franklin, Ohio)
Municipio de Brown (condado de Knox, Ohio)
Municipio de Brown (condado de Miami, Ohio)
Municipio de Brown (condado de Paulding, Ohio)
Municipio de Brown (condado de Vinton, Ohio)

Pensilvania
Municipio de Brown (condado de Lycoming, Pensilvania) 
Municipio de Brown (condado de Mifflin, Pensilvania)